Leucothoë (nimf) - nimf uit de Griekse mythologie
 Leucothea, een andere naam voor Ino (mythologie)
 Leucothoe (plantengeslacht) - geslacht van heiplanten
 Leucothoe (dierengeslacht) - geslacht van vlokreeften